

События 
 Консулы имп. Константин и цезарь Константин.
 Победа Константина над готами на Дунае.
 320—330 — Правитель одного из царств Магадхи Чандрагупта I. Женат на царевне из рода Личчхави. Распространение власти на всю Магадху.
 Признание Муюна Хоя великим шаньюем.
 Заговор и мятеж дисцев против Лю Яо погашен амнистией.

Родились 
 Либорий — святой Римско-Католической Церкви, епископ Ле-Мана.
 Паисий Великий — египетский авва, христианский святой.
 Секст Аврелий Виктор — римский историк и политический деятель.
 Симплициан Медиоланский — святой епископ Медиоланский.
 Флавиан I Антиохийский — архиепископ Антиохийский.
 Цзяньвэнь-ди (Восточная Цзинь) — двенадцатый император империи Цзинь.

Скончались 
 Валерий Трирский — епископ Трирский, святой.
 Прокл Веронский — святой епископ Вероны.

См. также